Amerikai Egyesült Államok
Footville (Észak-Karolina)
Footville (Ohio)
Footville (Wisconsin)